Hohenzollern může mít několik významů:

 Hohenzollernové – stará německá panovnická dynastie, která vládla v Hohenzollernsku, Prusku, Německu a Rumunsku
 House of Hohenzollern-Sigmaringen, a cadet branch of the Hohenzollern dynasty
 Hohenzollernský nebo Hohenzollern – příjmení členů této dynastie
 Hohenzollernsko – malá jihoněmecká země, které tato dynastie vládla a je po ní pojmenována, v současnosti součást spolkové země Bádensko-Württembersko
 Hohenzollernsko (provincie) – pruská provincie v letech 1850–1952, bývalá země Hohenzollernsko
 Hohenzollern (hrad) – rodový hrad dynastie Hohenzollernů, nacházející se v Hohenzollernsku
 Hohenzollern – jachta německých císařů

 Hohenzollernský domácí řád – záslužný řád dynastie Hohenzollernů
 Královský hohenzollernský domácí řád – jeho pruská královská obdoba
 Knížecí hohenzollernský domácí řád – jeho knížecí obdoba
 Koruna Viléma II. také známá jako Hohenzollernská koruna